To the Death jest debiutanckim albumem amerykańskiego zespołu hip-hopowego M.O.P. Został wydany 7 kwietnia 1994 r.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy M.O.P.
Albumy muzyczne wydane w roku 1994